Сборная Лиишь по гэльским играм, как орган управления — Лиишьский совет Гэльской атлетической ассоциации или Совет графства Лиишь при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Лиишь ГАА — команда графства Лиишь, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в графстве Лиишь как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Развитие спорта 
Графство Лиишь классифицируется как «двойное графство», в котором примерно на одном уровне находятся и гэльский футбол, и хёрлинг. Лиишь является одним из немногих графств, чьи сборные выходили в финалы Всеирландских чемпионатов по гэльскому футболу и хёрлингу. В розыгрышах чемпионатов Ленстера по гэльскому футболу у Лиишь . В 2003, 2004 и 2005 годах команда Лиишь выходила в финал чемпионата Ленстера, выиграв его в 2003 году; в хёрлинге команда соревнуется в  (турнир для команд второго яруса в хёрлинге).

Гэльский футбол 
Лиишь в 1889 году впервые вышел в финал Всеирландского чемпионата по гэльскому футболу, а в 1926 году впервые выиграл финал первенства Национальной футбольной лиги, обыграв команду Дублина. В 1936 году Лиишь во второй раз выступил в финальном матче Всеирландского чемпионата. В 1986 году он выиграл свой второй финал Национальной футбольной лиги, победив с разницей в одно очко команду : в том же году в сборную всех звёзд ГАА попали  и .

В 1990-е годы Лиишь добивался некоторых успехов на уровне команд до 21 года и до 17 лет, выиграв Всеирландский чемпионат среди юниоров в 1996 и 1997 годах. В середине 2000-х команда стала сильным противником на всех уровнях гэльского футбола: под руководством , бывшего тренера  и , Лиишь дошёл до финала Национальной футбольной лиги 2004 года и выиграл в 2003 году чемпионат Ленстера. В 2004 году в финале чемпионата Ленстера Лиишь проиграл в переигровке, а в 2005 году уступил с разницей в 1 очко. В то же время команда выиграла Всеирландский чемпионат среди юниоров в 2003 году и чемпионат Ленстера среди юниоров в 2004, 2005 и 2007 годах, а молодёжка стала чемпионом Ленстера в 2006 и 2007 годах.

В 2006 году после ухода О’Дуайера с поста тренера команду возглавил , а в 2008 году его сменил Шон Демпси. В 2009 году он начал кардинально перекраивать команду, однако не добился успехов и в 2011 году уступил пост . Тот проработал три сезона, прежде чем уступить место бывшему наставнику команд  и Голуэя .

В 2013 году команды графств Карлоу и Лиишь стали первыми, которые сыграли матч по гэльскому футболу в пятницу вечером.

Достижения 
 Финалисты Всеирландского чемпионата: , 
 : 1996, 1997, 2003
 : 1973
 Всеирландские чемпионы Б: 1993
 : 1926, 1986
 Чемпионы Ленстера: 6 раз (1889, 1936, 1937, 1938, 1946, 2003)
 : 8 раз (1964, 1969, 1982, 1987, 1994, 1998, 2006, 2007)
 : 9 раз (1932, 1966, 1967, 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2007)
 : 5 раз (1907, 1941, 1968, 1973, 1993)
 Обладатели : 5 раз (1978, 1987, 1991, 1994, 2005)
 : 1983 ()
 Чемпионы среди девушек до 17 лет: 1992

Игроки в сборной звёзд ГАА 
 1986: , 
 2003: , ,

Текущий состав 
 : Джон Сюгрю
 Тренерский штаб: Брендан Дэлейни, Шон Коттер
Заявка на матч второго раунда всеирландской квалификации  против  (22 июня 2019)

Клубные турниры 
В графстве Лиишь проводятся , так и среди команд второго дивизиона, а также дублирующих составов, молодёжных команд до 21 и до 17 лет. Существует также , разделённая на пять дивизионов.

Хёрлинг 
В 1915 году Лиишь первый и единственный раз выиграл : из-за дождливой погоды команда играла в плащах весь второй тайм. В 2019 году команда Лиишь выступала во Всеирландском чемпионате, борясь за , и дошла до четвертьфинала благодаря победе в розыгрыше  и сенсационной победе в 1/8 финала над Дублином. В активе Лиишь также три победы во Всеирландском чемпионате среди команд второго эшелона.

В 1981 и 1983 годах хёрлеры Лиишь выходили в полуфиналы Национальной лиги хёрлинга, а в 1984 году в борьбе за Кубок Столетия они проиграли , выйдя в следующий полуфинал в 1996 году. В 1985 году они вышли в финал , но были сокрушены командой Оффали.

Достижения 
 : 1915
 Полуфиналисты : 1981, 1983, 1986
 Всеирландские чемпионы Б: 1977, 1979, 2002
 Всеирландские чемпионы Б (до 21 года): 2004
 : 1914, 1915, 1949
 Обладатели : 
 : 1983
 : 1934, 1940, 1941, 1964
 : 1910, 1914, 1933
 Обладатели : 1980, 1991 (кубок), 2008, 2010 (щит)
 Обладатели : 1982

Игроки в сборной звёзд ГАА 
Единственным представителем Лиишь в 1985 году стал .

Текущий состав 
 : 
 Тренерский штаб: Томми Фитцджеральд, Ниалл Коркоран

Заявка на матч четвертьфинала  против  (14 июля 2019)

Клубные турниры 
В графстве Лиишь проводятся , так и среди команд второго дивизиона, а также , молодёжных команд до 21 и до 17 лет. Существует также , разделённая на пять дивизионов.

Камоги 
На уровне дублирующих составов клубов отметился клуб «», выигравший подобный всеирландский чемпионат в 2006, 2007 и 2008 годах. В 2007 году сборная графства Лиишь выиграла , завоевав Кубок Нэнси Мюррей и обыграв команду  со счётом 1-15 — 1-9. В их активе также победа в  2010 года в 3-м дивизионе (над Митом со счётом 2-10 — 2-5) и чемпионство среди команд до 16 лет в 2000 году. Среди выдающихся игроков в камоги выделяются  и . В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось в Карлоу, Каване, Лиишь, Лауте и Роскоммоне создать всего 17 новых клубов по этому виду спорта.

Примечания

Литература 
 Fennelly, Teddy. A Hundred Years Of The GAA In Laois (1984)

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Лиишь по гэльским играм и Лиишьского совета ГАА 
 Информация о командах Лиишь и сборной графства на Hogan Stand 

Лиишь
Гэльские игры в Лиишь
Лиишь
Лиишь